O GNEF 2 de 2017-2018 é a 56ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina .

Clubes 2017-18

(R) : rebaixados da 1° divisão
(P) : promovidos da 3° divisão

Tabela
Fonte:

Maghreb Fez perdeu 3 pontos.
Union Sidi Kacem perdeu 1 ponto.

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2017-18
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Futebol de Marrocos